19-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 27—28 июня 1998 года на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге (Россия). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 19 женских легкоатлетических дисциплинах.

Ранее 5—7 июня в венгерском Будапеште и шведском Мальмё состоялись соревнования в Первой лиге, в литовском Каунасе и югославском Белграде — во Второй лиге.

На турнире проходил отбор на Кубок мира 1998 года в Йоханнесбурге. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, Великобритания и Германия у мужчин и Россия и Германия у женщин.

Россиянин Кирилл Сосунов установил в прыжке в длину личный рекорд 8,38 м и показал второй результат в истории страны, уступив национальному рекорду всего 8 сантиметров.

Мировой рекордсмен Джонатан Эдвардс из Великобритании в четвёртый раз подряд выиграл тройной прыжок на Кубке Европы.

Суперлига

Командное первенство 
Мужская сборная Великобритании и женская сборная России защитили звание обладателей Кубка. Французские женщины заняли третье место и впервые в истории оказались в призовой тройке.

Испания и Финляндия у мужчин и Украина и Словения у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали 5—6 июня в венгерском Будапеште, группы B — 6—7 июня в шведском Мальмё. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Греция и Польша у мужчин и Румыния и Польша у женщин. Вылетели во Вторую лигу Португалия, Словакия, Латвия и Дания у мужчин и Португалия, Словакия, Латвия и Норвегия у женщин.

Группа A (Будапешт)

Группа B (Мальмё)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 6—7 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в литовском Каунасе, группы B — в югославском Белграде. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Ирландия, Австрия, Югославия и Кипр у мужчин и Бельгия, Ирландия, Югославия и Турция у женщин.

Группа A (Каунас)

Группа B (Белград)

Ссылки 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 1998 года
Спорт в России в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России
1998 год в Санкт-Петербурге